Рахманово — село в Ярославской области России, в составе городского округа город Переславль-Залесский, до 2019 года входило в состав Нагорьевского сельского поселения.

География 

Расположено близ речки Егобыжа в 40 км на север от города Переславль-Залесский.

История 
До 1564 года вотчинное село князя Василия Даниловича Пенкова в Кистемском стане, по смерти его отданное его вдовой княгиней Анной Осиповной Спасскому Ярославскому монастырю. В то время в селе была церковь Георгиевская и монастырь Христорождественский. В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Каменная церковь Казанской Божией Матери в селе построена в 1802 году на средства прихожан. Престолов было два: в настоящей холодной - во имя Казанской Божией Матери, в приделе теплом - во имя св. мученика Георгия Победоносца.  

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Микляевской волости Угличского уезда Ярославской губернии. 

С 1929 года село являлось центром Рахмановского сельсовета Нагорьевского района Ивановской Промышленной области, с 1936 года — в составе Ярославской области, с 1954 года — в составе Дмитриевского сельсовета, с 2005 года село в составе Нагорьевского сельского поселения, с 2019 года — в составе городского округа город Переславль-Залесский.

До 2015 года в селе действовала Рахмановская основная общеобразовательная школа.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются детский сад, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Казанской иконы Божией Матери (1802).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Рахмановской средней общеобразовательной школы
 Сайт Рахмановского Храма Казанской иконы Божией Матери 

Сёла Спасского монастыря
Населённые пункты Переславского района